Recovery peut faire référence à :

 Recovery, le septième album studio d'Eminem
 , nouvelle de science fiction du Nouvel Ordre Jedi sous forme d'eBook

 Green Recovery, un fonds d'investissement français
 Disaster Recovery Plan, plan de secours (voir Plan de reprise d'activité)
 Recovery Time Objective, durée maximale d'interruption d'un service
 Recovery Point Objective, perte de données maximale admissible
 Mean Time To Recovery, temps moyen jusqu'à la remise en service
 M88 Recovery Vehicle
 L'essai clinique Recovery de traitements contre la COVID-19
 Recovery Toolbox, en informatique, famille d'utilitaires et de services en ligne

Voir aussi 
 National Recovery Administration ou NRA, un des programmes du New Deal de Franklin D. Roosevelt
 European Recovery Program ou ERP, nom américain du Plan Marshall